Стив Хо́уи (): Хоуи, Стив (род. 1971) — английский футбольный защитник
 Хоуи, Стив (род. 1977) — американский актёр кино и телевидения